Veigl ist der Familienname folgender Personen:

Hans Veigl (* 1948), österreichischer Autor
Walter Veigl (* 1943), österreichischer Komponist, Pädagoge, Dirigent und Philosoph